Мокря́дка () — деревня в составе Сластёновского сельсовета Чаусского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Население 
 2010 год — 23 человека

См. также 
 Сластёновский сельсовет
 Чаусский район

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Чаусского района